VST steht für:
 Venezuelan Standard Time, die Zonenzeit der Zeitzone UTC-4:30
 Flughafen Stockholm-Västerås in Schweden als IATA-Code
 Vilniaus statybos technikumas, ehemaliges litauisches Bautechnikum in Vilnius
 Virtual Studio Technology, von Steinberg festgelegte Schnittstelle für Audio-Plugins und virtuelle Instrumente
 Vakarų skirstomieji tinklai, litauischer Energieversorger 
 Vereinigte Stahlwerke AG
 Verkehrsstation
 Vermittlungsstelle, ein Knoten innerhalb eines Nachrichtennetzes
 Verrechnungssteuer, eine Steuer in der Schweiz
 Vorsteuer, ein Begriff in Zusammenhang mit der Umsatzsteuer
 Vierschanzentournee
 Verband schweizerischer Transportanstalten  
 Verband Schweizerischer Transportunternehmungen 
 Versorgungsstufe (Boden), Grenzwerte für Grundnährstoffe landwirtschaftlich genutzter Böden
 ein Teleskop mit großem Gesichtsfeld auf dem Paranal-Observatorium.
 Vehicle Service Table, eine Datenstruktur bei der Dedicated Short Range Communication.

VSt ist die Abkürzung für:
 Vermögensteuer

VSt. steht für:
 Vergabestelle
 Vermittlungsstelle

Vst steht für:
 Vielfachsteuerung, in der Schweiz verwendete Bezeichnung für Mehrfachtraktionssteuerung

Vst. steht für:
 Verkaufsstelle, gängige Abkürzung in der DDR (Beispiel: „Vst.-Leiter“)

Abkürzung